Горбуны — название населённых пунктов в России:
 Горбуны — деревня в Можайском районе Московской области.
 Горбуны — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Горбуны — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Горбуны — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Горбуны — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Горбуны — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Горбуны — деревня в Смоленском районе Смоленской области, Волоковское сельское поселение
 Горбуны — деревня в Смоленском районе Смоленской области, Вязгинское сельское поселение